Toto je seznam všech 69 slovinských měst, řazený podle počtu obyvatel:

Zde je abecední seznam slovinských měst:

 Ajdovščina
 Bled
 Bovec
 Brežice
 Celje
 Cerknica
 Črnomelj
 Domžale
 Dravograd
 Gornja Radgona
 Grosuplje
 Hrastnik
 Idrija
 Ilirska Bistrica
 Izola
 Jesenice
 Kamnik
 Kočevje
 Koper
 Kostanjevica na Krki
 Kranj
 Krško
 Laško
 Lenart (Lenart v Slovenskih goricah)
 Lendava
 Litija
 Ljubljana (Lublaň)
 Ljutomer
 Logatec
 Maribor
 Medvode
 Mengeš
 Metlika
 Mežica
 Murska Sobota
 Nova Gorica
 Novo mesto
 Ormož
 Piran
 Postojna
 Prevalje
 Ptuj
 Radeče
 Radovljica
 Ravne na Koroškem
 Ribnica
 Rogaška Slatina
 Ruše
 Sevnica
 Sežana
 Slovenska Bistrica
 Slovenske Konjice
 Slovenj Gradec (Slovinský Hradec)
 Šempeter pri Gorici
 Šentjur
 Škofja Loka
 Šoštanj
 Tolmin
 Trbovlje
 Trebnje
 Tržič
 Velenje
 Višnja Gora
 Vrhnika
 Zagorje ob Savi
 Zreče
 Žalec
 Železniki
 Žiri

Externí odkazy 
 

 
Města
Slovinsku